Dulu He kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dulu He (vattendrag i Kina, lat 47,24, long 130,95), Heilongjiang, 
 Dulu He (vattendrag i Kina, lat 48,68, long 128,14), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar